26. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Filadelfii w dniach 26 - 27 września 1947. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci USA. Udział wzięło 39 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1947 w sporcie